Арылах — село, административный центр и единственный населённый пункт Арылахского наслега Чурапчинского улуса Якутии.

Население

Экономика 
Сельское хозяйство.

Примечания 

Населённые пункты Чурапчинского улуса